G7 ou G07 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un destroyer de la Marine royale canadienne ;
  un sous-marin de la Royal Navy.

Géopolitique 
 Groupe des sept, un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés en 1975 être les plus grandes puissances économiques du monde ;
 G7, une organisation intersyndicale regroupant les sept principaux syndicats d’enseignement du Sénégal ;
 .

Entreprise 
 Taxis G7 ou leur maison-mère le Groupe G7, renommé Groupe Rousselet en 2016.

Informatique 
 Logitech G7, une souris du fabricant suisse Logitech.

Médecine 
 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens au cours d'affections classées ailleurs (G07), d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot G7, un appareil photo numérique de Canon.

Sport automobile 
 Ford G7, une voiture de course du constructeur américain Ford.

Transports 
Automobile 
 BMW X7 (G07), un modèle du constructeur allemand BMW.

Aviation
 .

Route
  Autoroute chinoise G6 reliant Pékin à Ürümqi ;
  Route nationale slovène G7 reliant la frontière croate à la frontière italienne.

Train
 G7 ex-Prusse,  une locomotive à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres